Petronio Probino – console nel 341
 Petronio Probino – console nel 489